Saint-Ouen este un oraș în Franța, în departamentul Seine-Saint-Denis, în regiunea Île-de-France. 

Comune din Seine-Saint-Denis